Roger Braun (kunstschilder), een Nederlandse kunstschilder
 Roger Braun (pianist), een Nederlandse pianist